Пореченский сельский совет () — административно-территориальная единица в Краснодонском районе Луганской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в п. Поречье.

Населённые пункты совета 
 с. Королевка
 п. Поречье

Адрес сельсовета 
94406, Луганська обл., Краснодонський р-н, с-ще Поріччя, вул. Терешкової, 37; тел. 91-2-44

Примечания

Ссылки 
 Пореченский сельский совет